2 miejscowości w Polsce: 
 Kończewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża 
 Kończewice – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Miłoradz